Questo sono io – album di Bruno Lauzi del 1971
 Questo sono io – singolo dei Finley del 2007
 Questo sono io – album di Gigi D'Alessio del 2008
 Questo sono io – libro di Gigi D'Alessio del 2009
 Questo sono io – singolo dei Pooh del 2010
 Questo sono io – album di Biagio Antonacci del 2013